O termo Pedro V pode referir-se a:

 Pedro V de Aragão
 Pedro V do Congo
 Pedro V de Portugal
 Pedro V de Bermond

Ver também
 Pedro de Portugal

Desambiguações de antropônimos